Каптейн

Фамилия
 Каптейн, Виллем (1849—1927) — голландский математик.
 Каптейн, Якобус Корнелиус (1851—1922) — голландский астроном, получивший известность благодаря проведённым обширным исследованиям Млечного Пути. Также он стал первым учёным, нашедшим доказательства вращения галактик.

Астрономия
 Каптейн — крупный ударный кратер в юго-восточной материковой области видимой стороны Луны.
 Каптейн b — спорная экзопланета у звезды Каптейна.
 Каптейн c — экзопланета (суперземля) у звезды Каптейна.
 Звезда Каптейна — одиночная звезда в созвездии Живописца.